Hasselö kan syfta på:

 Hasselö, Tjusts skärgård – en ö utanför Loftahammar i Tjusts skärgård
 Hasselö Torrö – en ö i Västerviks kommun, se Torrön, Västerviks kommun
 Hasselö, Stockholms skärgård – en ö nordväst om Sandhamn i Stockholms skärgård
 Hasselö, Nyköpings skärgård – en ö i inloppet till Nyköping intill Skansholmen
 Hasselö skans – en skans på Skansholmen i Nyköping
 Hasselö, Borgå – en ö i Finska viken

Se även
Hasselön – en del av Smögen
Hasslö